SK Hanácká Slavia Kroměříž je český fotbalový klub, který sídlí v moravském městě Kroměříž ve Zlínském kraji. Založen byl v roce 1919. 
Na prvních krůčcích klubu se významně podíleli jeho funkcionáři Richard Sicha a dr. Rudolf Kroutil starší bratr populárního pravého křídla Ladislava Kroutila.  
Domácím hřištěm bylo nejprve hřiště „Rejdiště“ vybudované ve středu prvního moravského cyklistického velodromu. Od roku 1989 působí na novém Stadionu Jožky Silného mezi ulicemi Obvodová a Kotojedská. Nejvýše působil ve druhé nejvyšší soutěži, ve které odehrál celkem 14 ročníků (1934/35 – 1942/43, 1945/46 – 1947/48, 2004/05 a 2005/06). V roce 2006 klub druhou ligu opustil z finančních důvodů a licenci na ročník 2006/07 prodal Opavě. Od sezony 2007/08 hraje Moravskoslezskou fotbalovou ligu (3. nejvyšší soutěž, neboli MSFL).

Nejslavnějším odchovancem klubu je Josef Silný, o rozvoj kroměřížské kopané se významně zasloužil také Eduard Šabatka.
Dne 18. června 2022 byl v rámci akce „Kanonýři v Kroměříži“ přejmenován místní stadion na Stadion Jožky Silného. U vchodu byla kroměřížskému rodákovi Jožkovi Silnému instalována pamětní deska.

Historické názvy 

Zdroje: 

 1919 – SK Hanácká Slavia Kroměříž (Sportovní klub Hanácká Slavia Kroměříž)
 1941 – fúze s SK Hanácká Sparta Kroměříž ⇒ název nezměněn
 1953 – DSO Spartak Kroměříž (Dobrovolná sportovní organisace Spartak Kroměříž)
 1958 – TJ Slavia Kroměříž (Tělovýchovná jednota Slavia Kroměříž)
 1991 – SK Hanácká Slavia Kroměříž (Sportovní klub Hanácká Slavia Kroměříž)

Pohárová jízda do semifinále Ondrášovka Cupu 2010/11 
V roce 2011 vyřadil ve čtvrtfinále Ondrášovka Cupu prvoligovou Zbrojovku Brno po vítězstvích 2:1 (ve středu 13. dubna 2011 v Brně) a 1:0 (ve středu 20. dubna 2011 v Kroměříži), v semifinále nicméně vypadl s taktéž prvoligovou Mladou Boleslaví, byť uhrál opět překvapivou remízu 1:1 na hřišti soupeře.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1934–1943: Moravskoslezská divize
 1943–1944: I. A třída HHŽF (Hameleho hanácká župa footballová)
 1945–1947: I. A třída HŽF (Hanácká župa footballová)
 1947–1948: Moravskoslezská divize
 1948: Moravskoslezská divize – sk. jih
 1953–1954: Krajský přebor – Gottwaldov
 1955–1959: Oblastní soutěž – sk. D
 1959–1960: I. A třída Gottwaldovského kraje
 1960–1963: I. třída Jihomoravského kraje – sk. C
 1963–1964: Jihomoravský krajský přebor
 1964–1965: I. A třída Jihomoravského kraje – sk. B
 1965–1969: I. A třída Jihomoravské oblasti – sk. B
 1969–1970: Středomoravský župní přebor
 1970–1983: Divize D
 1983–1986: Jihomoravský krajský přebor – sk. B
 1986–1988: I. A třída Jihomoravského kraje – sk. B
 1988–1989: Jihomoravský krajský přebor
 1989–1990: I. A třída Jihomoravského kraje – sk. B
 1990–1981: Jihomoravský krajský přebor
 1991–1994: Divize E
 1994–1995: Moravskoslezská fotbalová liga
 1995–2000: Divize E
 2000–2001: Divize D
 2001–2004: Moravskoslezská fotbalová liga
 2004–2006: 2. liga
 2006–2007: Divize D
 2007– : Moravskoslezská fotbalová liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1971/72: Po sezoně došlo k reorganizaci nižších soutěží (zrušení žup, návrat krajů)
 1976/77: Po sezoně došlo k reorganizaci nižších soutěží.
 1980/81: Po sezoně došlo k reorganizaci nižších soutěží.
 1982/83: Po sezoně došlo k reorganizaci krajských soutěží.
 1990/91: Po sezoně došlo k reorganizaci nižších soutěží (viz MSFL, Divize D, Divize E)
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Přemysl Jílek: Bohatých šest let – ČSTV Brno 1966
 Kolektiv autorů: Historie fotbalu ve Starém Městě a Uherském Hradišti – Dáme góla, dáme..., vydalo FK Staré Město, občanské sdružení; 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97) – Libri 1997.

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

 
Kroměříž, Hanácká Slavia SK
Kroměříž, Hanácká Slavia SK
Sportovní kluby v Kroměříži
Fotbal v Kroměříži